Vișinești se poate referi la:
 Localitatea din România:
 Vișinești, Dâmbovița este satul de reședință al comunei cu același nume

 Localitatea din Republica Moldova:
 Vișniovca, Cantemir - În prezent, toponimul Vișinești nu este oficial, dar în perioada 1918-1940 și 1941-1945 a fost oficial. După 1991, periodicul este utilizat în documentele și titlurile oficiale.

Toponime românești